Munkert ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Munkert (1908–1982), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Georg Friedrich Munkert (1888–1944), deutscher Widerstandskämpfer